Op het toernooi van Wimbledon in 1993 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 23 juni tot en met 4 juli 1993.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández / Natallja Zverava wisten hun titel met succes te prolongeren. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Larisa Neiland en Jana Novotná in drie sets. Het was hun dertiende gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast 26 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er was één Belgische deelneemster:
 Sabine Appelmans speelde samen met Barbara Rittner uit Duitsland – zij strandden in de eerste ronde.
Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Miriam Oremans en Caroline Vis bereikten de derde ronde.
 Nicole Muns-Jagerman en de Slowaakse Karina Habšudová bereikten eveneens de derde ronde.
 Ingelise Driehuis speelde samen met Lupita Novelo (Mexico) – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren het achtste reekshoofd – zij verloren meteen hun openingspartij.
 Ook Brenda Schultz en Debbie Graham (VS), als dertiende geplaatst, konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1993